L'edizione 1957-58 della Oberliga vide la vittoria finale dello .

Turno di qualificazione

Girone 1

Girone 2

Finale scudetto

Verdetti 
 Schalke 04 campione della Germania Ovest 1957-58.

Calcio nel 1957
Calcio nel 1958
Campionato tedesco di calcio